BS Близнецов () — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Близнецов на расстоянии приблизительно 7 006 световых лет (около 2 149 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16m до +14,7m. Орбитальный период — около 1,0504 суток. Возраст звезды определён как около 1,4 млрд лет.

Характеристики 
Первый компонент — жёлто-белая звезда спектрального класса A2IV, или F5. Масса — около 1,47 солнечной, радиус — около 1,61 солнечного, светимость — около 5,839 солнечных. Эффективная температура — около 8383 К.

Второй компонент — оранжевый субгигант спектрального класса K2IV.

Примечания